Abraham Yakin, Israëlisch kunstenaar, echtgenoot van Hannah
Hannah Yakin, Nederlands-Israëlisch kunstenaar, echtgenoot van Abraham